Azurina är ett släkte av fiskar. Azurina ingår i familjen Pomacentridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Azurina